Соревнования в беге на 3000 метров в конькобежном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 14 февраля.  

Забеги состоялись в олимпийском овале Ричмонда с 13:00 до 15:00 по местному времени (UTC-8). Мартина Сабликова стала первой в истории олимпийской чемпионкой в конькобежном спорте, представляющей Чехию. Она также установила рекорд трассы. Второе и третье места заняли бежавшие в предпоследней паре Штефани Беккерт и Кристина Гровс, причём Гровс лидировала весь забег, Беккерт обошла её на финишной прямой.

Медалисты

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Результаты